Милостыня () — условное название, данное стихотворению на древнеанглийском языке, сохранившемуся в составе Эксетерской книги (fol. 121b — 122a). Стихотворение представляет собой вариацию на тему из библейского текста Книги Премудрости: «Вода угасит пламя огня и милостыня очистит грехи» (глава 3).

Литература 
 Whitbread L. The Old-English Poem 'Almsgiving' // Notes and Quiries. 14 July 1945

Древнеанглийская литература